Meshino ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōtarō Meshino (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Sōma Meshino (* 2001), japanischer Fußballspieler